Ctiboř ist der Name von:

 Ctiboř u Tachova, Gemeinde im Okres Tachov in Tschechien
 Ctiboř u Vlašimi, Gemeinde im Okres Benešov in Tschechien
 ein Ortsteil von Častrov, Okres Pelhřimov in Tschechien